CCPS puede referirse:
Escuelas Públicas del Condado de Clayton (Clayton County Public Schools)
Distrito Escolar del Condado de Collier (Collier County Public Schools)